Kielmy – miasto na Litwie
 Kielmy – wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń